Die Fußball-Bezirksliga Berlin 1975/76 war die 24. Spielzeit des vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Berlin (Ost) durchgeführten Fußball-Bezirksliga Berlin. Sie war die höchste Spielklasse in Berlin (Ost) und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG Rotation Berlin gewann ihren ersten Bezirksmeistertitel und stieg in die übergeordnete DDR-Liga auf.

Die Zweitvertretung vom 1. FC Union Berlin wurde zur Folgesaison in die neu installierte Nachwuchsoberliga eingegliedert.
In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen nach zweijähriger Zugehörigkeit die BSG Turbine BEWAG Berlin und die BSG Außenhandel Berlin ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die Sportfreunde Johannisthal aus der Staffel A nach 1959 und der Bezirksliganeuling Sparta Berlin aus der Staffel B auf. Aus der DDR-Liga kam noch die BSG Einheit Pankow dazu.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

Berlin
Fußballsaison 1975/76